Dry Drowning steht für:
 Ertrinken#Trockenes Ertrinken, einen nicht allgemeinen anerkannten medizinischen Begriff
 Dry Drowning (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 2019